Tiina est un prénom féminin estonien et finnois célébrée respectivement le 15 février et le 24 juillet et dérivé de Kristiina. Ce prénom peut désigner:

Prénom
, athlète paralympique finlandaise
 (née en 1961), femme politique estonienne
Tiina Boman (née en 1977), triathlète finlandaise
Tiina Intelmann (née en 1963), diplomate estonienne
 (née en 1964), journaliste et responsable de médias estonienne
 (née en 1976), athlète finlandaise en lancer du disque
Tiina Lillak (née en 1961), athlète finlandaise en lancer du javelot
 (née en 1955), réalistatrice et femme politique estonienne
 (née en 1971), actrice et scénariste finlandaise
Tiina Mikkola (née en 1972), biathlète finlandaise
 (née en 1979), coureuse cycliste finlandaise
Tiina Nopola (née en 1955), écrivaine et journaliste finlandaise
 (née en 1952), auteure et traductrice finlandaise
 (née en 1966), directrice de théâtre et compositrice finlandaise
 (née en 1994), joueuse finlandaise de hockey sur glace
Tiina Rosenberg (née en 1958), féministe et femme politique finlandaise
 (née en 1982), joueuse finlandaise de football
 (née en 1984), joueuse finlandaise de football
Tiina Sanila-Aikio (née en 1983), femme politique finlandaise
 (née en 1985), joueuse finlandaise de basket-ball
 (1938-2021), pédiatre et professeure estonienne
 (née en 1994), joueuse estonienne de football
Tiina Wilén-Jäppinen (1963-2016), femme politique finlandaise

Voir aussi

Référence

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais